Saulochbach ist ein Gewässername:

 Saulochbach (Blödenbächle), rechter Zufluss des Blödenbächles (zum Mollenbach, zur Wolfegger Ach) bei Vogt, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Saulochbach (Höllbach), rechter Zufluss des Höllbachs (Oberlauf des Hammermühlbachs, zum Kollbach, zur Donau) bei Zwieslerbruck, Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Saulochbach (Hundsbach), linker Zufluss des Hundsbachs (zur Raumünzach) in der östlichen Waldexklave von Sasbach. Ortenaukreis, Baden-Württemberg 
 Saulochbach (Kronach), linker Zufluss der Kronach (zum Weißen Main) nach Goldkronach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Saulochbach (Sonderhofener Mühlbach), rechter Zufluss des Sonderhofener Mühlbachs (zum Thierbach, zum Main) vor Bolzhausen, Gemeinde Sonderhofen, Landkreis Würzburg, Bayern

Siehe auch:
 Sauloch
 Saulochgraben